Shannon Racing Cars foi uma construtora de Fórmula 1 do Reino Unido. A equipe participou de somente uma corrida do campeonato de Fórmula 1, o GP da Grã-Bretanha de , tendo como piloto Trevor Taylor.

Todos os Resultados na Fórmula 1 
(legenda) (results in bold indicate pole position; corridas em itálico indicam volta mais rápida)

Equipes de automobilismo do Reino Unido
Equipes de Fórmula 1